Никола́й Петре́нко:
 Петренко, Николай Антонович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Петренко, Николай Иванович (1958—2016) — украинский театральный деятель, диктор.
 Петренко, Николай Константинович (род. 1955) — советский борец вольного стиля.
 Петренко, Николай Яковлевич (род. 1940) — бывший народный депутат Украины.